La Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2005 est la  de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans. Elle est organisée par les Pays-Bas du 10 juin au 2 juillet 2005. Vingt-quatre équipes des différentes confédérations prennent part à la compétition, qualifiées par le biais des championnats organisés au niveau continental. Seuls les joueurs nés après le  janvier 1985 peuvent participer à la compétition.

L'équipe d'Argentine décroche son cinquième mondial en battant en finale le Nigeria. Après avoir perdu leur premier match face aux États-Unis, les coéquipiers de Lionel Messi, sacré meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, remportent ensuite tous leurs matchs sans discussion possible. L'apport de Messi lors de la phase finale est indéniable, le futur joueur du Barça marque 5 buts dont 2 en finale. Le dernier carré de la compétition est complété par le tenant du titre, le Brésil et le Maroc.

Organisé en Europe pour la première fois depuis 14 ans, le rendez-vous mondial a été l'occasion pour les équipes européennes de revenir sur le devant de la scène : avec 4 équipes en quarts de finale, la mission est à moitié remplie; en effet, aucune d'entre elles ne se qualifie pour les demi-finales ! L'Asie et les équipes de la CONCACAF sont également en retrait lors de cette édition, quant à l'Australie, elle ne se qualifie même pas pour les huitièmes de finale.

Pays qualifiés

Villes et stades

Phase de groupes 
Les 24 participants sont réparties pour le premier tour dans 6 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes.

Groupe A 

 journée

 journée

 journée

Groupe B 

 journée

 journée

 journée

Groupe C 

 journée

 journée

 journée

Groupe D 

 journée

 journée

 journée

Groupe E 

 journée

 journée

 journée

Groupe F 

 journée

 journée

 journée

Classement des troisièmes 
Les quatre meilleurs troisièmes sont repêchés pour compléter le tableau des huitièmes de finale.

Tableau final

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Récompenses

Références et liens externes

Références

Article connexe 
 Coupe du monde de football des moins de 20 ans

Liens externes 
 Page sur le site de la FIFA
 Page sur RSSSF

2005
Football moins de 20 ans
Événement sportif international aux Pays-Bas
Compétition de football aux Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2005
Football en 2005
Sport en juin 2005
Sport en juillet 2005